DeSoto é o nome de dois condados dos Estados Unidos, assim nomeados em homenagem a Hernando de Soto (c.1496/1497–1542), explorador e navegador espanhol, o primeiro europeu a penetrar profundamente no território que hoje é dos Estados Unidos, e o primeiro a atravessar o rio Mississippi:
 Condado de DeSoto (Flórida)
 Condado de DeSoto (Mississippi)

Desambiguações de topônimos